1.B Hrvatska rukometna liga za žene za sezonu 2000./01. je predstavljala drugi rang rukometnog prvenstva Hrvatske u ženskoj konkurenciji. Sudjelovalo je deset klubova, a prvakinje su bile rukometašice Opatije.

Ljestvica

Poveznice i izvori 
 1.A HRL 2000./01.
 2. HRL 2000./01.
 Hrvatski kup 2000./01.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2001/2002, Zagreb, 2002.

2000-01
ž-1B